Agrarpartei steht für
 Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë, Albanien
 Agrarpartei (Belarus)
 Finnische Agrarpartei
 Agrarpartei (Russland)
 Kurzform für die Českoslovanská strana agrární (Böhmen, Österreich-Ungarn), später umbenannt in Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, Tschechoslowakei

Siehe auch:
Bauernpartei